Граф де Рикла — испанский дворянский титул. Он был создан 2 января 1589 года королем Испании Филиппом II для Франсиско Мануэля де лос Кобоса и Луны, 2-го маркиза де Камараса, сеньора де Рикла, вице-короля Арагона и кавалера Ордена Сантьяго.

Графы де Рикла

Источники 
 Diputación de la Grandeza 
 Fundación Medinaceli

Графы Испании